Lista reprezentantów Nowej Zelandii w rugby union mężczyzn.

Poniższa lista zawiera nazwiska zawodników, którzy rozegrali co najmniej jeden testmecz lub mecz w reprezentacji Nowej Zelandii w rugby union mężczyzn, a także lata występów oraz liczbę testmeczów i meczów rozegranych w kadrze.

Gracze wymienieni są w chronologicznej kolejności pojawienia się w zespole narodowym. Zawodnicy, których debiut nastąpił w tym samym meczu, są wymienieni w kolejności alfabetycznej.

Lista aktualna na 10 grudnia 2022 roku

1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000

1001-1100

1101-1200

1201-1300 

Rugby union w Nowej Zelandii
Listy sportowe